Rischa steht für:

 ein Hilfsmittel für das Spiel der Oud, siehe Oud#Zupftechnik

Siehe auch: 
 Abu Rischa